Osoby o tym nazwisku:
 Jan Słotwiński – polski lekarz
 Józef Słotwiński – polski nauczyciel
 Józef Słotwiński – polski reżyser i krytyk teatralny, dramaturg, dziennikarz, tłumacz, pedagog, doktor filozofii
 Konstanty Słotwiński – polski prawnik
 Ludwik Słotwiński – polski polityk